Manche d'Épée peut se référer à:

Toponymes

Manche-d'Épée (hameau), un hameau de la municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, dans la MRC La Haute-Gaspésie, dans Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 15' 03" Nord; 65° 26' 10" Ouest.
 Baie de Manche-d'Épée, une baie de la municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, dans la MRC La Haute-Gaspésie, dans Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 15' 08" Nord; 65° 26' 16" Ouest.
 Premier lac de Manche-d'Épée, un plan d'eau de la municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, dans la MRC La Haute-Gaspésie, dans Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 11' 23" Nord; 65° 26' 49" Ouest.
 Deuxième lac de Manche-d'Épée, un plan d'eau de la municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, dans la MRC La Haute-Gaspésie, dans Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 11' 11" Nord; 65° 26' 34" Ouest.
 Troisième lac de Manche-d'Épée, un plan d'eau de la municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, dans la MRC La Haute-Gaspésie, dans Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 10' 47" Nord; 65° 26' 23" Ouest.
 Réserve écologique de Manche-d'Épée, une réserve dans la municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, dans la MRC La Haute-Gaspésie, dans Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 12' 45" Nord; 65° 26' 50" Ouest.
 Rivière de Manche d'Épée, un cours d'eau de la municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, dans la MRC La Haute-Gaspésie, dans Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 15' 05" Nord; 65° 26' 13" Ouest.